Beckmann steht für:
 Beckmann (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Beckmann (Fernsehsendung), deutsche Talkshow
 Otto Beckmann & Co., Automobilfabrik in Breslau
 Hauptfigur in dem Nachkriegsdrama Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert

Siehe auch:
 Becksmann
 Bäckman
 Beckman
 Beekman
 Bekmann
 Bekman
 Beckmann-Fjord
 Beckmann-Thermometer
 Beckmann-Umlagerung
 Beckmannwerft
 Motorradmuseum Heiner Beckmann
 Villa Hermann Beckmann 
 Villa Carl Beckmann